Риђани (Никшић)
 Риђани (племе)

Види још 
 Риђане